Het uitproberen van iets
 De praktische controle op een bepaalde eigenschap; zie:
 experiment, een wetenschappelijk experiment, een onderzoek ter verificatie dan wel falsificatie van een hypothese
 test (geneeskunde), een test in de geneeskunde, een specifiek onderzoek naar een bepaald gezondheidsaspect
 testen (software), het uitvoeren van een onderzoek naar de werkzaamheid van software
 psychodiagnostiek
 Een toets om het niveau van een persoon vast te stellen, met name in het onderwijs; zie proefwerk, examen
 Test (kom), een schaal of kom
 Test (rivier),  een rivier in het Engelse Hampshire.